Kopalnie węgla kamiennego w Polsce
 Charlotte w Rydułtowach
 Charlotte w Sosnowcu
 Charlotte w Załężu